Dallago ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Dallago (* 1950), Wirtschaftswissenschaftler
 Carl Dallago (1869–1949), österreichischer Schriftsteller, Naturphilosoph